Млечните змии (Lampropeltis triangulum) са вид влечуги от семейство Смокообразни (Colubridae).

Таксонът е описан за пръв път от Бернар Жермен дьо Ласепед през 1789 година.

Подвидове

Бележки 

Кралски змии
Фауна на Неарктика